Adriana puede referirse a:

 Adriana (nombre), nombre femenino;
 Adriana (género), género con doce especies de plantas con flores perteneciente a la familia Euphorbiaceae;
 Adriana (telenovela), serie de televisión venezolana de 1985;
 Adriana (zarzuela), zarzuela escrita por Francisco Alonso hacia 1907;
 (820) Adriana, asteroide perteneciente al cinturón de asteroides.